Arditi (zespół muzyczny)
 Arditi (jednostki wojskowe)